Severa (span./ital. streng) steht für:

 Zarya Severa, Rebsorte 
 Santa Severa, Ortsteil von Santa Marinella und von Tolfa in der Provinz Rom
 Ara severa, Papageienart, siehe Rotbugara
 Seeflugzeug-Versuchsabteilung, eine während der Weimarer Republik betriebene zivile Tarnfirma der Reichsmarine, siehe dazu Lohmann-Affäre (Weimarer Republik)

Severa ist der Familienname folgender Personen:

 František Severa (1924–2005), tschechischer Zeichner und Illustrator
 Julia Aquilia Severa (220/221), römische Kaiserin
 Marcia Otacilia Severa (249), römische Kaiserwitwe
 Marina Severa, erste Frau Kaiser Valentinians I. und Mutter Kaiser Gratians
 Ulpia Severina (270), Ehefrau des römischen Kaisers Aurelian
 Maria Severa (1820–1846), portugiesische Fado-Sängerin

Siehe auch: